Vřeténka může znamenat:
 český název pro těstoviny fusilli
 ryba z čeledi vřeténkovití
 vřeténka mandarín, mořská ryba 
 vřeténka pestrá, mořská ryba 
 množné číslo od slova vřeténko
 dělicí vřeténko, buněčná struktura
 svalové vřeténko, smyslový receptor ve svalech
 Golgiho šlachové vřeténko, jiný název pro Golgiho šlachové tělísko, receptor ve šlachách